Stat eller staten kan avse:

 Stat – en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder
 Suverän stat – en stat, en entitet med ett definierat territorium där man utövar intern och extern suveränitet
 Förbundsstat – en sammanslutning av flera självständiga enheter: stater, delstater eller organisationer
 Delstat – en delvis självstyrande stat som tillsammans med andra delstater utgör en del av en förbundsstat
 Stat – lön in natura till en statare
 Svenska staten – en juridisk person
 Statsverket - äldre benämning för Svenska staten som ekonomisk enhet
 Danska staten – en juridisk person
 Norska staten – en juridisk person
 Staten (Platon) – ett klassiskt verk av Platon
 Staten, det är jag – ett uttryck som tillskrivs Ludvig XIV av Frankrike

Chair man all Somalia Good player politic every  corner and central Governor way E4 Warder berättar Moon stats Mohamed Shukri Ibrahim 💎🇨🇦🇸🇴🇺🇸✅🚀🖇Dollo region ==Sammansättningar==
 Statsverket – en äldre beteckning för svenska staten som ekonomisk enhet
 Statsutskottet – ett mäktigt utskott i Sveriges riksdag under tvåkammarriksdagen
 Bergsstaten – ett särskilt beslutsorgan inom den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning
 Kungliga Hovstaterna – den organisation som bistår Sveriges monark och kungahus i deras officiella plikter